76-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить с 16 по 27 мая 2023 года. Это будет первый фестиваль при президенте-женщине — Айрис Кноблох.

Подготовка к фестивалю 
В конце июня 2022 года стало известно время проведения 76-го Каннского кинофестиваля: с 16 по 27 мая 2023 года. Дирекция фестиваля обратилась к деятелям киноиндустрии и любителям кино с приглашением в очередной раз собраться в Канне. Заранее известно, что это будет первый фестиваль при президенте-женщине — продюсере из Германии Айрис Кноблох, выбранной в марте 2022 года на три сезона (2023—2025). Кноблох пообещала «приложить все силы, чтобы фестиваль сохранил своё влияние в мире культуры».

2 ноября 2022 года начался приём заявок на участие в секции «Двухнедельник режиссёров». Дирекция обещает «обращать особое внимание на проекты с уникальным кинематографическим языком, необычным повествованием и монтажом, в какой-то степени на рискованные фильмы».

Ожидается, что на фестивале состоится премьерный показ нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Открытие фестиваля

Жюри

Основной конкурс

Особый взгляд

Золотая камера

Официальная программа

Основной конкурс

Особый взгляд

Вне конкурса

Награды

Официальная программа

Основной конкурс 
 Золотая пальмовая ветвь 
 Гран-при 
 Приз жюри
 Приз за лучшую режиссуру 
 Приз за лучший сценарий 
 Приз за лучшую мужскую роль 
 Приз за лучшую женскую роль 
 Золотая камера за лучший дебютный фильм
 Почётная Золотая пальмовая ветвь

Особый взгляд 
 Гран-при

Независимые награды 
 Приз ФИПРЕССИ (Основной конкурс) 
 Приз ФИПРЕССИ (Особый взгляд) 
 Приз ФИПРЕССИ (Параллельная секция) 
 Приз экуменического жюри

Примечания

Ссылки 

 

Каннский кинофестиваль
2023 год во Франции
Кинофестивали 2023 года
Май 2023 года